Le Siècle d'or est une expression qui s'applique à différents contextes historiques :

 le Siècle d'or espagnol ;
 le Siècle d'or néerlandais ;
 le Siècle d'or valencien ;
 le Siècle d'or polonais.

Voir aussi
 Le Grand Siècle ou l'ère élisabéthaine peuvent être considérés comme des équivalents du "siècle d'or", même s'ils n'en portent pas le nom.